Gösta Ekman (1890–1938) – szwedzki aktor, dziadek
 Gösta Ekman (1939–2017) – szwedzki aktor, wnuk